Шахтёрское () — село на Украине, находится в Великоновосёлковском районе Донецкой области.

Код КОАТУУ — 1421286401. Население по переписи 2001 года составляет 1 154 человека. Почтовый индекс — 85560. Телефонный код — 6243.

Адрес местного совета 
85560, Донецкая область, Великоновосёлковский район, с. Шахтёрское, ул. Центральна, 32, 92-1-25

Ссылки 
 Шахтёрское на сайте Верховной рады Украины 
 Шахтёрское на сайте «История городов и сёл»

Примечания 

Населённые пункты Великоновосёлковского района